Срезневський:

 Срезневський Борис Ізмаїлович (1857—1934) — російський і український метеоролог і кліматолог, професор, дійсний член АН УРСР.
 Срезневський Всеволод Ізмаїлович (1867—1934) — історик літератури і бібліограф.
 Срезневський В'ячеслав Ізмаїлович (1849—1937) — російський і радянський філолог, технічний і спортивний діяч.
 Срезневський Іван Овсійович (1770—1820) — професор красномовства, поезії й слов'янських мов Харківського університету.
 Срезневський Ізмаїл Іванович (1812—1880) — філолог, славіст, історик, палеограф, український письменник.